O Guanabara Rugby F. C. é um clube de Rugby Union localizado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Fundado em 5 de junho de 2005. É um clube associado à Confederação Brasileira de Rugby.

História

Antigo Guanabara 
O Guanabara Rugby Football Clube, havia sido formado no final da década 70, por franceses que atuavam nas obras do metrô na cidade do Rio de Janeiro, o clube atuava com as cores da frança revolucionária, e participou ativamente do Campeonato Brasileiro de Rugby nos anos 80, infelizmente no final da década de 80 e no começo dos anos 90 o rugby no brasil esteve em um declínio muito forte e o time acabou fechando suas portas.

Guanabara Atual 
Idealizado por seus fundadores como um meio de promover o progresso e o desenvolvimento do rugby na cidade do Rio de Janeiro, o Guanabara Rugby Football Clube nasceu com a determinação de atuar fundamentalmente como uma equipe disputante de jogos no formato tradicional do esporte o Rugby Union.
Marcelo Wallace Paiva conheceu o esporte através da Copa do Mundo de Rugby de 1995.

Devido a este interesse, desde o ano 2000 colaborava com um site dedicado à modalidade, e oferecia suas idéias sobre meios e maneiras de fazer o rugby crescer como esporte no Brasil. Inicialmente apoiado por sua esposa, Melissa Paiva,  foi buscar parceiros, assim conheceu Thiago Câmara, que já havia treinado em alguns clubes no Brasil, e que também se interessou com a proposta de criar um clube no Rio de Janeiro.

Então no dia fundado em 5 de junho de 2005 na cidade do Rio de Janeiro, nascia o Guanabara Rugby Football Clube. Mais tarde juntaram ao trio fundador Dennis Sieber e Rafael Gusman que se comprometeram com o idealismo em desenvolver a modalidade no seu formato tradicional.

Tendo conhecimento da existência de um time de rugby com o mesmo nome no passado, Marcelo Paiva entrou em contato com os antigos membros do clube, para verificar se haveria algum problema com a utilização do nome. Felizmente, entrando em contato com o Sr. Claudio Beff e Hélio, desconsideraram qualquer problema a respeito da liberação do nome, e no final incentivaram em favor da empreitada, tornando a união maior ainda dos antigos jogadores de rugby ao mais novo clube.

Titulos 
 Categoria Masculino Adulto
  Campeonato Fluminense de Rugby Campeão 4 vezes (1980*, 2014,2016 e 2017)
  Copa Rio Campeão 1 vez (2011)
  Campeonato Brasileiro de Rugby vice-campeão 1 vez (1979*)
  Campeonato Fluminense de Rugby vice-campeão 4 vezes (1986*,2012, 2015 e 2018)
  Campeonato Fluminense de Rugby Série B vice-campeão 1 vez (2008)
  Copa Rio vice-campeão 1 vez (2009)
  Campeonato Fluminense de Rugby 3º lugar (2010)
*(antigo Guanabara Rugby)

Categoria Masculino Juvenil
  Circuito Fluminense Rugby Sevens Campeão M17 (2014)

Símbolos 
Após algumas discussões sobre o nome da equipe, foi definido que o mais correto seria optar por algo diretamente ligado ao município do Rio de Janeiro, caracterizando uma das marcas tradicionais do rugby ao redor do mundo: o vínculo comunitário. Desta forma, a referência à Guanabara (tanto ao extinto estado quanto à baía do mesmo nome) foi escolhida, sendo o passo seguinte a definição das cores.

Estas foram retiradas de uma interpretação dos símbolos presentes no brasão do município, em aspectos históricos de maior relevância espiritual e no pavilhão da cidade.

Assim, o ouro é uma referência ao globo armilar, marca da saga lusitana dos descobrimentos, símbolo incontestável de bravura e inteligência, algo vital para o espírito de uma boa equipe de rugby. O carmesim é uma homenagem ao santo mártir e padroeiro da cidade: São Sebastião, sendo a cor uma alusão ao sangue derramado em sacrifício. Entenderam os fundadores, que é o espírito de doação e renúncia, aspectos fundamentais no forjar do caráter de um adepto do rugby, para além das partidas, como um compromisso moral, para com seus confrades de clube, para com sua família e comunidade.

O clube 
Os treinos das categorias principais (Masculino, Feminino e Juvenil) ocorrem nos seguintes horários e locais:

TERÇAS E QUINTAS:

> 21h as 23h, Campo Society nº1 ou 2 do Aterro do Flamengo. (Em frente ao Metro CATETE).

SÁBADOS:

> 14h as 18h, Campo de grama da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ/Praia Vermelha. (Entre o antigo Canecão e o Instituto Pinel)

Ligações externas 
 
 Facebook Guanabara Rugby
 Twitter oficial Guanabara Rugby
 Instagram oficial Guanabara Rugby

Times de rugby do Rio de Janeiro
Esporte da cidade do Rio de Janeiro